Hatalom és szenvedély, eredeti címén The Power, The Passion, egy 1989-ben bemutatott 168 részes ausztrál tévéfilmsorozat.
Hatalom és szenvedély I-III., Derek Parker és Agnes Seymour írta könyv az azonos című filmsorozat alapján, ford.: Szántó Péter, Décsi Ágnes, Fabula Könyvkiadó Kft., Budapest, 1993.